Руса́новская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Русановская улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Русановская улица — улица в городе Бровары.
 Русановская улица — улица в Днепре.
 Русановская улица — улица в Луганске.
 Русановская улица — улица в городе Радомышле.

См. также 
 Русановская набережная
 Русановский бульвар